Занинович — фамилия. Известные носители:
 Занинович, Ана — хорватская тхэквондистка, чемпионка мира и Европы, призёр Европейских игр. Сестра-близнец Люции Занинович.
 Занинович, Люция — хорватская тхэквондистка, чемпионка Европы, призёр чемпионатов мира, Олимпийских и Европейских игр. Сестра-близнец Аны Занинович.